William Jones é o nome de:

Acadêmicos e autores
William Jones (matemático) (1675–1749), matemático galês que propôs o uso do símbolo π
Sir William Jones (filólogo) (1746–1794), filólogo britânico que propôs a relação entre as línguas indo-européias.
William Jones (antropólogo) (1871–1909), estado-unidense especialista em línguas algonquinas 
William Jones (jornalista), um vencedor do Prêmio Pulitzer
W. S. Jones (1920-2007), escritor de língua gaélica.

Militares
William E. "Grumble" Jones (1824–1864), general de cavalaria confederado
William Jones (VC) (1839-1913), homenageado com a Victoria Cross
William A. Jones, III (1922-1969), oficial da United States Air Force e homenageado com a Medalha de Honra

Políticos
William Jones (governador deputado) (1624–1706), governador deputado da Colônia de Connecticut de 1692 a 1698 
William Jones (direito) (1630–1682), Attorney General da Inglaterra e País de Gales no século XVII
William Jones (governador) (1753-1822), governador de Rhode Island de 1811 a 1817
William Jones (estadista) (1760–1831), quarto United States Secretário da Marinha dos EUA e representado da Pennsylvania 
William Jones (prefeito), prefeito de Hamilton, Nova Zelândia 
William W. Jones (1819-1935), prefeito de Toledo, Ohio
William Theopilus Jones (1842-1882), Delegado no congresso dos EUA do Território de Wyoming de 1871 a 1873
William Atkinson Jones (1849-1918), Representante da Virginia de 1891 a 1918
William Carey Jones (1855-1927), Representante de Washington de 1897 a 1899
Bill Jones (n. 1949), 27° Secretário de Estado da Califórnia
William Jones (diplomata), diplomata canadense
William Jones (político liberal) (1860-1915), político liberal britânico

Figuras religiosas
William Jones (eclesiástico) (1726–1800), clérigo e autor britânico
Rev. William Augustus Jones Jr. (1934-2006), religioso e líder de direitos civis estado-unidense

Outros
Sir William Jones (opticista) (1763-1831), opticista e construtor de instrumentos científicos britânico
William Jones (prisioneiro) (1827-1871), ex-prisioneiro professor de escola da colônia australiana
Renato William Jones (1906-1981), popularizador do basquetebol na Europa e Ásia e um dos fundadores da FIBA
William Jones (criminoso) (1914-1974), membro da gângue de Clyde Barrow
William Jones (romance), personagem do romance em gaélico homônimo, escrito por T. Rowland Hughes em 1944
William Jones (lutador) (n. 1975), lutador profissional estado-unidense, mais conhecido como Chilly Willy

Ver também
Bill Jones (desambiguação)
Billy Jones (desambiguação)
Will Jones

Desambiguação